Язно — название географических объектов.

Населённые пункты 
 Язно — агрогородок в Миорском районе Витебской области Белоруссии.
 Язно —  деревня в Невельском районе Псковской области России.

Озера 
 Язно, Ясно — озеро в Лепельском районе Витебской области Белоруссии.
 Язно — озеро в Невельском районе Псковской области России.
 Язно — озеро в Пустошкинском районе Псковской области России.